Mahlsdorf steht für

 Mahlsdorf, Ortsteil im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf, siehe Berlin-Mahlsdorf
 Bahnhof Berlin-Mahlsdorf, einen Regional- und S-Bahnhof
 Mahlsdorf (Salzwedel), Ortsteil der Kreisstadt Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Mahlsdorf (Golßen), Ortsteil der Gemeinde Golßen im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
 Mahlsdorf (Wiesenburg/Mark), Wohnplatz der Gemeinde Wiesenburg/Mark im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg

Mahlsdorf ist der Familienname folgender Personen: 

 Charlotte von Mahlsdorf (1928–2002), deutsche Museumsbegründerin